Хыпа́р () — ежедневная российская газета на чувашском языке. Издается в столице Чувашской Республики — Чебоксарах.

История

Хыпар (до 1918) 

Свою историю газета ведет с первого периодического печатного издания на чувашском языке — газеты «Хыпар», которое впервые вышло в печать 21 января 1906 года в Казани и издавалась по 27 мая 1907 года. Основатель и первый редактор Н. В. Никольский определил главную задачу издания — «служение чувашскому народу». Активным корреспондентом газеты в это время был депутат Государственной Думы Российской Империи I созыва Яков Абрамов. 

С 1 мая 1917 в Казани под названием «Хыпар» газета на чувашском языке издавалась Чувашской секцией Союза мелких народностей Поволжья; с 10 августа 1917 издавалась Чувашским национальным обществом (ЧНО). Редакторы: А. П. Милли (Прокопьев), Н. П. Петров, А. В. Васильев, М. Ф. Филиппов (М. Ф. Спиридонов), И. В. Васильев, Г. Ф. Алюнов. 

Издание газеты с августа 1918 года была продолжена членами ЧНО в Казани, занятой войсками чехословаков и Комуча (3 номера, редактор А. Г. Гаврилова). После занятия Казани красными 9 номеров вышло уже в Уфе (редактор С. М. Михайлов).

Канаш 
28 февраля 1918 года в Казани на чувашском языке стала выходить газета под названием «Канаш» () как орган Центрального чувашского военного совета, с начала марта 1918 соучредителем выступал также Чувашский левый социалистический комитет; редактор Д.Е. Ефимов. 

В дальнейшем издание газеты было организовано в Чебоксарах.

Чӑваш коммуни — Коммунизм ялавӗ 

В 1937 году газета переименована в «Чӑваш коммуни» (). В дальнейшем получила название «Коммунизм ялавӗ» (), была главным печатным органом Чувашского обкома КПСС и Совета министров Чувашской АССР.

Хыпар (с 1991) 
30 августа 1991 года газета «Коммунизм ялавӗ» была десоветизирована и переименована в «Хыпар» по названию чувашских газет, издававшихся в Казани и Уфе до 1918 года. На 2021 год учредителем газеты значится Государственное унитарное предприятие «Издательский дом «Хыпар». Тираж (2020) — 8 тысяч экземпляров. Объём газеты 4 листа формата A2. Способы распространения — розница, подписка, рассылка.

На страницах газеты печатаются публикации по социально-экономическим проблемам; официальная хроника; анализ политической ситуации в России и в Чувашии; ежедневная информация; спецполосы по разным вопросам. Большое внимание уделяется вопросам социальной защиты населения, медицины, образования, экологии, правосудия, садоводства и огородничества, потребительского рынка, малого бизнеса и предпринимательства, культуры и духовности. Постоянные рубрики: Кун хыҫҫӑн кун; Публицист шухӑшӗ. В «Хыпар» добавляются вкладки: Ҫемье, Хӗр-упраҫпа яш-кӗрӗм, Ҫут ҫанталӑк, Йӗрке, Спорт.

См. также 
 Молодой коммунист (газета)
 Советская Чувашия

Примечания

Ссылки 
 Хыпар // enc.cap.ru

Газеты Чувашии
Газеты на чувашском языке
Чувашское национальное движение